Lucé (Eure i Loir), municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Lucé (Orne), municipi francès al departament de l'Orne (regió de Normandia)
 Cantó de Lucé, cantó al districte de Chartres (departament d'Eure i Loir)
 Clos Lucé, mansió a Amboise (França)
 Le Grand-Lucé, municipi francès al departament del Sarthe